Herrhagen kan syfta på:

 Herrhagen, Falun – en stadsdel i Falun
 Herrhagen, Karlstad – en stadsdel i Karlstad
 Herrhagen, Uppsala – en stadsdel i Uppsala
 Herrhagen, Nyköping – en områdesdel i Nyköping